Pedro Luis Cobiella Suárez (Tenerife, España; 29 de diciembre de 1936) es un médico con especialidad en ginecología y empresario español, presidente del Grupo Hospiten, una cadena de clínicas privadas Española, con filiales en República Dominicana, México, Jamaica y Panamá. 

Además ha sido promotor del Hotel Buenavista Club, miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, vocal del Consejo Directivo de la Alianza para la Excelencia Turística (EXCELTUR), miembro del Círculo de Empresarios a nivel nacional, miembro y patrono de la Asociación para el Progreso de la Dirección, miembro del Consejo Regional Asesor del BBVA, y presidente de honor del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS).

Premios y distinciones 
Algunos de los premios y distinciones que el Dr. Cobiella ha recibido son:

 2017: “Mejor Trayectoria” Premio al éxito empresarial a Tenerife otorgado por Actualidad Económica 
 2013: Premio al Empresario Internacional concedido por la CEOE Tenerife
 2011: Medalla de Oro del Puerto de la Cruz
 2007: Medalla de oro de Canarias 
 2006: Medalla de Oro Importantes del Turismo 2006, concedida por el Gobierno de Canarias 
 2005: Premio Teide de Oro, concedido por Radio Club Tenerife (Cadena Ser) 
 2005: Premio Intereconomia, concedido por el Grupo Intereconomía2003: Premio al mejor empresario de Canarias, concedido por Actualidad Económica 
 2003: Premio J. Arturo Escuder Croft a la trayectoria empresarial, concedido por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife

Referencias 

Tinerfeños
Personas vivas